Premijer Liga (2001/2002) była 8. sezonem rozgrywek w piłce nożnej o mistrzostwo Bośni i Hercegowiny. Liga skupiała najlepsze drużyny Boszniaków i Chorwatów. W rozgrywkach brało udział 16 zespołów. Tytuł obroniła drużyna FK Željezničar.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Premijer Liga

Bibliografia 

2001 w piłce nożnej
2002 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Bośni i Hercegowinie
2001 w Bośni i Hercegowinie
2002 w Bośni i Hercegowinie